William Harcourt peut faire référence à :
 William Harcourt (1743-1830), noble anglais ;
 William Harcourt (1789–1871), fils de l'archevêque, le père de l'homme politique et fondateur de l'Association britannique pour l'avancement des sciences ;
 William Harcourt (1827–1904), fils du savant, et chancelier de l'Échiquier ;
 William Harcourt (1908-1979), un aristocrate et homme d'affaires anglais ;
 William Harcourt, autre nom du bienheureux catholique , jésuite martyr.